Torrita (Victoria), une localité de l'État du Victoria en Australie, dans le bourg de Mildura ; 
 Torrita di Siena, commune italienne de la province de Sienne dans la région Toscane en Italie ;
 Torrita Tiberina, commune italienne de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans la région Latium en Italie ;